Marcantoni ima više značenja:
 Marcantoni, Catanzaro
 Marcantoni, Vicenza